Al-Haraki (Hims) – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims
 Al-Haraki (Idlib) – miejscowość w Syrii, w muhafazie Idlib